Un ave zancuda o ave zancona es un ave de patas largas. No es una clasificación científica actualmente en uso, debido a que engloba a cinco órdenes diferentes.

Se denominan aves zancudas o zanconas a las siguientes:
 Orden Ciconiiformes, cigüeñas.
 Orden Gruiformes, grullas (de todas las especies).
 Algunas aves del orden Charadriiformes, como el queltehue o el zarapito real.
 Los Pelecaniformes, como los pelícanos, garzas, ibises y espátulas. 
 Los Phoenicopteriformes, flamencos.

Referencias